2 Tone Ska – sottogenere della musica ska
2 Tone Records – casa discografica inglese